El Campionat del món d'escacs de 1966 fou un matx pel Campionat del món d'escacs que va ser jugat per Tigran Petrossian i Borís Spasski a Moscou des del 9 d'abril al 9 de juny del 1966. Petrossian va ser el vencedor.

Torneig Interzonal del 1964 
El torneig interzonal va tenir lloc a Amsterdam als Països Baixos el maig i juny del 1964. Originàriament, 5 posicions donavendret pel torneig de candidats, però com que l'excampió Mikhaïl Botvínnik va declinar prendre-hi part, 6 jugadors es varen classificar.

{| class=wikitable
|+ Torneig Interzonal 1964
|-
! !! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! 20 !! 21 !! 22 !! 23 !! 24 !! Total !! Desempat
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left| Vassili Smislov || - || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 17 || 179.00
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 || align=left| Bent Larsen || ½ || - || 1 || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 17 || 178.00
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 ||  Borís Spasski || ½ || 0 || - || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 0 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 17 || 172.25
|- style="background:#ccffcc;"
| 4 || align=left| Mikhail Tal || ½ || ½ || ½ || - || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 17 || 171.00
|-
| 5 || align=left| Leonid Stein || ½ || 1 || ½ || ½ || - || 0 || 1 || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 16½ || 
|-
| 6 || align=left| David Bronstein || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || - || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 16 || 
|- style="background:#ccffcc;"
| 7 || align=left| Borislav Ivkov || ½ || 1 || ½ || ½ || 0 || ½ || - || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 15 || 
|-
| 8 || align=left| Samuel Reshevsky || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || - || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 14½ || 144.25
|- style="background:#ccffcc;"
| 9 || align=left| Lajos Portisch || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || - || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ ||1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 14½ || 138.00
|-
| 10 || align=left| Svetozar Gligorić || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || - || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 14 || 
|-
| 11 || align=left| Klaus Darga || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ || - || 0 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 13½ || 
|-
| 12 || align=left| Levente Lengyel || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || 1 || - || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 13 || 
|-
| 13 ||  Ludek Pachman || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || - || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || 12½ || 
|-
| 14 ||  Larry Evans || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || - || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 10 || 
|-
| 15 ||  Georgi Tringov || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || - || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 9½ || 
|-
| 16 ||  Pal Benko || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || - || ½ || 0 || 1 || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || 9 || 
|-
| 17 ||  Héctor Rossetto || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || ½ || - || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || 0 || 1 || 8 || 82.00
|-
| 18 ||  Alberto Foguelman || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || ½ || - || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 8 || 76.50
|-
| 19 ||  István Bilek || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || - || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 8 || 72.75
|-
| 20 ||  Oscar Quiñones || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ || - || ½ || 1 || ½ || 1 || 7 || 
|-
| 21 ||  Yosef Porath || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 1 || 0 || 0 || ½ || - || 0 || ½ || ½ || 5½ || 
|-
| 22 ||  Francisco José Pérez || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || - || 1 || 1 || 5 || 
|-
| 23 ||  Bela Berger || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || 0 || - || 0 || 4½ || 
|-
| 24 ||  Zvonko Vranesic || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || - || 4 || 
|}

Ja que les regles de la FIDE només permetia un màxim de tres jugadors de la mateixa nació per classificar-se al interzonal, Stein i Bronstein no complien aquest requisit. En lloc seu, Ivkov va ser classificat. El sisè i últim lloc pel Torneig de Candidats es va decidir en un desempat de 3 partides en què va vèncer Portisch Reshevsky per 2½-½.

Torneig de candidats del 1965 
Després de la controvèrsia que va envoltar els torneig de candidats anteriors, el torneig del 1965 va ser el primer a ser jugat per eliminació directa.

Dos jugadors van ser arribar directament en el torneig: Mikhaïl Botvínnik (perdedor de l'últim matx del campionat) i Paul Keres (segon lloc al torneig de candidats de 1962). Botvinnik va negar-se a participar-hi, i el seu lloc va ser ocupat per Iefim Hèl·ler, que va acabar tercer en el torneig de candidats de 1962.

Spassky va guanyar, obtinguent el dret a enfrontar-se al campió Petrosian pel títol.

Larsen i Geller varen jugar per la tercera plaça a Copenhagen, Dinamarca al març del 1966. Larsen va guanyar per 5-4.

Matx del campionat del 1966 
El matx va ser jugat al millor de 24 partides. Si es finalitzava amb 12-12, Petrosian, el titular, retindria la corona.

Petrosian va retenir el títol.

Enllaços externs 
 1966 World Chess Championship at the Internet Archive record of Graeme Cree's Chess Pages

1966
1966
Escacs a Moscou
Competicions esportives del 1966